

Geografia
Gerster – comune statunitense in Missouri

Persone
Andreas Gerster – calciatore liechtensteinese
Béla Gerster – ingegnere ungherese
Etelka Gerster – soprano ungherese
Georg Gerster – giornalista e fotografo svizzero
Frank Gerster – calciatore tedesco
Jan-Ole Gerster – regista tedesco
Petra Gerster – giornalista tedesca